A Paraná lehetséges jelentései:

Paraná, Brazília egyik szövetségi állama
Paraná, folyó Dél-Amerikában
Paraná, város Argentínában
Paraná, a Brazil Haditengerészet Pará osztályú rombolója 
Alto Paraná, Paraguay egyik tartománya

lásd még
1779 Paraná, a Naprendszer kisbolygóövében található aszteroida 

Paraná_(hadihajó)